Смешанная сборная Новой Зеландии по кёрлингу — смешанная национальная сборная команда (составленная из двух мужчин и двух женщин), представляет Новую Зеландию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Новой Зеландии ().

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

См. также 
 Мужская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Женская сборная Новой Зеландии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Новой Зеландии по кёрлингу

Примечания

Ссылки 
 Новая Зеландия — Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Новой Зеландии

Новая Зеландия
Кёрлинг в Новой Зеландии
Кёрлинг